Hadúr jelentései
 Hadúr, teljhatalmú katonai vezető, önálló helyi hatalmat gyakorló vezér, 
 Legfőbb/Legfelsőbb Hadúr, 1867-től az Osztrák–Magyar Monarchiában, majd 1920-tól a Magyar Királyságban az államfő egyik titulusa (mint a nemzeti fegyveres erők főparancsnoka) 
 Hadúr (keresztnév)
 Hadak Ura vagy Hadúr, ősmagyar istenség